Lewis kan have flere betydninger:

 Lewis (drengenavn)
 Lewis (efternavn)
 Lewis (The Simpsons) - en person i serien ''The Simpsons
 Lewis (tv-serie) - en britisk tv-serie
 Isle of Lewis - den nordlige del af øgruppen de Ydre Hebrider i Skotland
 Lewis and Harris - en ø i døgruppen de Ydre Hebrider